Расстрел на Нангпа-Ла — инцидент произошедший 30 сентября 2006 года на непальско-китайской границе. Группа тибетских паломников шла в Непал через перевал Нангпа-Ла. При подъёме на перевал они были обстреляны китайскими пограничниками. Семнадцатилетняя монахиня Кельсанг Намцо была убита на месте, несколько тибетцев было ранено. 32 монаха было схвачено солдатами и часть из них позднее была выпущена на свободу, пройдя пытки и тюремное заключение. 18 из них, в возрасте от 7 до 22 лет (только одному было 35 лет), пропали без вести. Альпинисты, находящиеся в этом районе, наблюдали как пограничники с большого расстояния стреляли по медленно движущейся в глубоком снегу цепочке монахов. Китайские власти отрицали произошедшее, но вскоре в интернете были опубликованы снимки, сделанные словаком Павелом Кожеком, со склонов Чо-Ойю и видеозапись румына Сергиу Матея.

Примечания

Ссылки 

 Снимки: First photos of the incident MountEverest.net 11 Oct. 2006
 Снимки: New images of aftermath of Nangpa pass shooting ICT/Save Tibet 17 Oct. 2006
 Видео: Incident filmed by Sergiu Matei, ProTV interview with Sergiu Matei
 Видео: Exclusive footage of Chinese soldiers shooting at Tibetan pilgrims (You Tube)
 Видео: Tibet: Murder in the Snow. Top Documentary Films. Retrieved 10 апреля 2010.
 Cho Oyu ABC swarmed by Chinese Army — Tibetans shot at Nangpa La? MountEverest.net 2 Окт. 2006
 Tibetans Survive Border Guards, Reach Nepal Capital IPS News Agency 9 Окт. 2006
 Nangpa La Shooting — an eye witness account Phayul 10 Окт. 2006
 Romanian Nangpa La report: «Tibetans were hunted like rats» MountEverest.net 10 Окт. 2006
 China tries to gag climbers who saw Tibet killings   The Independent 11 Окт. 2006
 China says border guards killed a fleeing refugee in self-defense Intl. Herald Tribune 12 Окт. 2006
 Nangpa La update: Call for testimonies MountEverest.net 17 Окт. 2006
 Nangpa La shooting survivors head for India Phayul 21 Окт. 2006
 Nangpa La shootings survivors: «There was no warning of any kind» MountEverest.net 24 Окт. 2006
 Second Tibetan shot at border Phayul 24 Окт. 2006
 Three Detained for Allegedly Helping Tibetans Flee ICT/Save Tibet 25 Окт. 2006
 European Parliament wants full investigation of Tibetan shootings ICT/Save Tibet 26 Окт. 2006
 «I Witnessed the Massacre in Tibet» The Epoch Times 31 Окт. 2006
 «China: Interview with Two Survivors of the Nangpa Pass Shooting» Human Rights
 «UN Human Rights Chief Questioned on Nangpa Pass Killings» Phayul.com 30.11.2006
 «Blood upon Snow», Tibetan poet Tsering Woeser on Nangpa La killings
 «International Human Rights Day» Phayul.com 10.12.2006
 «Himalaya Tourism Conference: Words flying in the wind» MountEverest.net 14.12.2006

Убийства подростков‎
История Тибета
Политика в Тибете
Права человека в Китайской Народной Республике